Султанија Фахрије је била кћи Мурата III. Рођена је 1594. године.

Живот 
1613. године удала се за Чукадар Ахмед-пашу, гувернера Мосула. Након смрти Чукадар Ахмед-паше, 1618. године, удала се за Софу Бајрам-пашу, гувернера Босне, 1619. године. С њим је имала сина Мехмета. Након смрти Софу Бајрам-паше 1627. године, Фахрије је живела као удовица и више се није удавала.

Смрт 
У харемским регистрима је последњи пут поменута 1641. године. Из бележака Џелала Темрукоглуа, Фахрије је умрла у својој палати 1656. године и сахрањена је у Аја Софији крај свог оца Мурата III.

Референце 

Умрли 1656.
Османско царство